Wiseguy (televisieserie), een Amerikaanse politieserie (1987-1990)
Wiseguy (band), een Rotterdamse band